M4A1 (ang. M4 Carbine) – karabinek szturmowy produkcji amerykańskiej.
 M4A1 – amerykański czołg średni, stosowany w czasie drugiej wojny światowej.
 M4A1 Grizzly – czołg M4 Sherman w wersji A1 produkcji kanadyjskiej